

Patronyme

Personnalités artistiques 
 Armand Lapointe (1822-1910), romancier, auteur dramatique ;
 Boby Lapointe (1922-1972), chanteur, compositeur et parolier français ;
 Claude Lapointe (1938-), illustrateur et formateur français ;
  
 Gatien Lapointe (1931-1983), écrivain et poète québécois ;
 Gérard Lapointe (1931-), sociologue, administrateur, libraire québécois ;
 Gilles Lapointe (19?-), écrivain québécois ;
 Hugo Lapointe (1977-), chanteur québécois, frère d’Éric Lapointe ;
 Jean Lapointe (1935-2022), auteur, compositeur et interprète québécois et sénateur canadien ;
 Jeanne Lapointe (1915-2006), critique littéraire, intellectuelle québécoise et professeure émérite de l'Université Laval ;
 Jean-François Lapointe (1965-), baryton québécois ;
 Jean-Marie Lapointe (1966-), acteur québécois, fils de Jean Lapointe ;
 Léo Lapointe (1953-), écrivain français ;
 Louise Lapointe (Louise Portal) (1950-), actrice, écrivaine, chanteuse québécoise ;
 Nicole Lapointe (Isabelle Pierre) (1936-), chanteuse québécoise ;
 Paul-Marie Lapointe (1929-2011), écrivain québécois ;
 Christian Lapointe (1978-), auteur, metteur en scène et acteur québécois ;
 Pauline Lapointe (1950-2010), actrice et chanteuse québécoise
 Pierre Lapointe (1981-), auteur, compositeur et interprète québécois ;
 Savinien Lapointe (1812-1893), auteur français ;
 Stéphanie Lapointe (1984-), chanteuse et actrice québécoise ;
 Suzanne Lapointe (1934-2015), chanteuse, comédienne et animatrice de télévision québécoise ;
 Thomas Lapointe, membre du groupe rap québécois Les 2 Tom.

Personnalités sportives 
 Alexis Lapointe (Alexis le trotteur) (1860-1924), athlète québécois ;
  (1968-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1974-), joueur canadien de football canadien ;
 Guy Lapointe (1948-), joueur canadien de hockey sur glace, membre du Temple de la renommée du hockey ;
 Louis Lapointe (1992-), canoéiste français ;
 Martin Lapointe (1973-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Rick Lapointe (1955-1999), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ron Lapointe (1949-1992), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;

Personnalités politiques 
 Ernest Lapointe (1876-1941), homme politique canadien ; 
 Hugues Lapointe (1911-1982), homme politique canadien ; 
 Jean Lapointe (1935-2022), auteur, compositeur et interprète québécois et sénateur canadien ;
 Linda Lapointe (1960-), femme politique canadienne ;
 Lisette Lapointe (1943-), femme politique québécoise et épouse du premier ministre Jacques Parizeau ;
 Louis-Audet Lapointe (1860-1920), homme politique québécois ;
 Renaude Lapointe (1912-2002), journaliste québécoise et sénatrice canadienne/

Autres personnalités 
 Joseph Gabriel Lapointe (1767-1850), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre-Nicolas Lapointe (19?-), inventeur de jeux de société français ;

Toponyme 

 , commune de l’arrondissement de Port-de-Paix dans le département du Nord-Ouest en Haïti.

Hydronyme 

 Rivière Lapointe, un affluent de la rivière au Serpent Sud-Ouest, coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Album 

 Pierre Lapointe, premier album de Pierre Lapointe

Autres 
 Lapointe (ancienne circonscription fédérale)
 Commission Lapointe (1935), commission mandatée par le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau d'émettre une série de recommandations sur l'électricité au Québec
 NGCC Ernest Lapointe, un brise-glace canadien

Voir aussi
 
 Lapoint lieu situé dans l'Utah aux États-Unis.

Patronyme québécois
Patronyme français